«Темп» — название футбольных клубов:
 «Темп» — советский и украинский футбольный клуб из Шепетовки.
 «Темп» — бывший советский футбольный клуб из Киева (см. также Арсенал-Киев).
 «Темп» — советский и российский футбольный клуб из Сергиева Посада.
 «Темп» — название футбольного клуба «Динамо» Барнаул в 1960—1968 годах.
 «Темп» — название футбольного клуба «Строитель юга» Баку в 1931—1939 годах.
 «Темп» — название предшественника футбольного клуба «Азамат» Чебоксары (до 1964 года).
 «Темп» — название футбольного клуба «Динамо» Махачкала в 1958—1960 годах.
 «Темп-АДВИС-2» — название футбольного клуба «АДВИС» в 1995 году.